Rzeki w Stanach Zjednoczonych:
 Red River (dopływ Missisipi)
 Red River (dopływ jeziora Winnipeg)
 Red River (stan Maine)

Hrabstwa i parafie w Stanach Zjednoczonych:
 hrabstwo Red River
 parafia Red River

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Red River (Red River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Little River
 Red River (Red River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Miller
 Red River (Red River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Searcy
 Red River (Red River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Stone
 Red River (Red River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Van Buren
 Red River (Red River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Red River (Red River Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Red River – miejscowość w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Taos
 Red River – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee